Мартин Броньовський — бургграф Кракова, Лицар Гробу Христового в Єрусалимі, війт Потелича
 Мартин Броньовський — син попереднього, писар львівський генеральний та у Барському замку
 Мартин Броньовський — картограф.